Paul Mistral peut désigner :

 Paul Mistral (1872-1932), homme politique français ;
 Paul Mistral (1904-1981), homme politique français, fils du précédent.